Thölke ist der Familienname folgender Person:

 Jürgen Thölke (1934–2021), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Tölke
 Thoelke
 Tölcke